Тигровая рыба:

 Обыкновенная тигровая рыба
 Большая тигровая рыба